Глушицкий — топоним и фамилия.

Носители фамилии 
 Глушицкий, Илья Сергеевич — украинский футболист, защитник «Гелиоса».
 Макарий Глушицкий (ум. после 1462) — игумен и преподобный Русской православной церкви.
 Тарасий Глушицкий (ум. 1440) — игумен и преподобный Русской православной церкви.
 Феодосий Глушицкий — преподобный Русской православной церкви.

Топонимы 
 Глушицкий — посёлок в Большечерниговском районе Самарской области.
 Глушицкий — сельское поселение (муниципальное образование) в Большечерниговском районе Самарской области.